Durup Kirke kan henvise til flere steder:
 Durup Kirke (Skive Kommune) – er en kirke der ligger i Durup Sogn i det tidligere Harre Herred, Viborg Amt, nu Skive Kommune.
 Durup Kirke (Rebild Kommune) – er en kirke der ligger i landsbyen Durup (Durup Sogn, Gislum Herred), ca. to kilometer nord for Nørager i Rebild Kommune.